Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rodolphe Gilbert che ha battuto in finale Markus Zoecke 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (secondo turno)
 Markus Zoecke (finale)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Alex Antonitsch (primo turno)

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Jordi Burillo (primo turno)
 Guillaume Raoux (secondo turno)
 Rodolphe Gilbert (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1994